Circoscrizione Toscana – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati
 Circoscrizione Toscana – circoscrizione elettorale del Senato della Repubblica